Marçan (Aude), municipi al departament de l'Aude de la regió d'Occitània (França)
 Marçan (Gers), municipi al departament del Gers de la regió d'Occitània (França)
 vescomtat de Marçan, jurisdicció feudal de Gascunya (Occitània), centrada al voltant de lo Mont, abraçant tota la comarca de Marçan